Campylomormyrus curvirostris — пресноводная рыба из семейства мормировых отряда араванообразных.

Описание 
Общая длина тела до 45 см. Рыло сильно удлинённое и изогнутое вниз в виде хобота с маленьким ртом на конце и подвижным коротким усиком на нижней губе. Однако, длина и изогнутость рыла очень варьируют у разных особей. Окраска передней половины тела, хвостового стебля и плавников более или менее однотонно-тёмная. На задней половине тела находится тёмная вертикальная полоса эллиптической формы, окаймлённая спереди и сзади узкими светлыми полосами, передняя из которых проходит от начала спинного плавника до начала анального, не переходя на плавники. Наиболее контрастные у молоди, по мере роста эти полосы становятся менее заметными, пока совсем не исчезают у самых крупных взрослых особей. В спинном плавнике 26—34, в анальном 29—37 мягких лучей. Зубы конические, имеются на обоих челюстях. Чешуя мелкая, часто покрытая толстым слоем слизи, в боковой линии 75—95 чешуй.

Ареал и места обитания 
Обитает в Африке в реке Заир и крупных реках её бассейна, а также реке Санага. Держится вблизи порогов и на участках рек с каменистым и скалистым дном. В озёрах не встречается. Придонная рыба. В пределах своего ареала эта рыба достаточно многочисленна, но распространена не равномерно. Существует большой участок в среднем течении реки Заир, в котором она не встречается, что связано, по-видимому, с отсутствием в этой части русла скалистых либо каменистых участков дна.

Питание 
Питается бентическими личинками различных насекомых: мошек, комаров-звонцов, ручейников и подёнок.

Литература 
 Roberts T. R., Stewart D. J. 1976. An ecological and systematics survey of fishes in the rapids of the Lower Zaïre or Congo River. Bulletin Museum of Comparative Zoology, Vol. 147, No. 6: 239—317.

Ссылки 
 FishBase: Campylomormyrus curvirostris (Boulenger, 1898)
 Moelants T. 2010. Campylomormyrus curvirostris. The IUCN Red List of Threatened Species 2010.

Мормировые
Рыбы Африки
Животные, описанные в 1898 году